Manuelita est un prénom espagnol. C'est le diminutif du prénom Manuela. Il peut désigner plusieurs personnes ou œuvres :

Personnes 
 Manuela Sáenz, dite Manuelita Sáenz ou Manuelita (1797-1856), révolutionnaire équatorienne.
 Manuela Rosas de Terrero, dite Manuelita (1817-1898), femme politique argentine.

Œuvres de fiction 
 Manuelita ou Manuelita la tortuga, chanson argentine pour enfants de María Elena Walsh composée en 1962.
 Manuelita, film d'animation argentin de Manuel García Ferré sorti en 1999 et inspiré par la chanson du même nom.